«Pentanine» — последний прижизненный альбом Пьера Мерлена. Записан в мае—июне 2002 года, выпущен на CD только осенью 2004 года. Переиздан для распространения в Европе фирмой Musea Records.

Список композиций 
 «Flyin' High»
 «Airway to Seven»
 «Pentanine (Part I)»
 «Au Chalet»
 «Trip à la Mode»
 «Réminiscence»
 «Interlude»
 «Classique»
 «Lacheur»
 «Bleu Nuit»
 «Pentanine (Part II)»
 «Montagnes Russes»
 «Troyka»

Все композиции написаны Пьером Мерленом, кроме «Flyin' High» и «Interlude».

«Flyin' High», «Interlude», а также межтрековые «soundscapes» написаны Михаилом Огородовым

Участники записи 
 Пьер Мерлен (ударные, вибрафон, ксилофон, программирование),
 Аркадий Кузнецов (электрогитара),
 Алексей Плещунов (бас-гитара),
 Михаил Огородов (синтезаторы, рояль, перкуссия, блок-флейта, «подводный» голос),
 Александр Луцкий (труба).

Издатель: EMI Music London, UK, Мистерия Паблишинг.

 Художник: Александр Репьёв;
 Звукорежиссёр: Вадим «Десс» Сергеев;
 Сведение: Вадим «Десс» Сергеев и Михаил Огородов;
 Звукоинженеры-ассистенты: Борис Истомин, Юрий Богданов, Борис Исаев;
 Мастеринг: Владимир Овчинников (Москва).

Ссылки 
 Pierre Moerlen's Gong ‎– Pentanine // discogs.com

Альбомы прогрессивного рока